Красные Усады — название населённых пунктов в России:
 
 Красные Усады — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Красные Усады — село в Городском округе Семёновский Нижегородской области.